Хосефіна Ечанове (ісп. Josefina Echanove; 21 липня 1928, Нью-Йорк, США — 29 грудня 2020, Мехіко, Мексика) — мексиканська акторка та модель.
 Хуан Ечанове — актор, Найкращий актор (премія Гойя) 1994 — (за роль в фільмі «Матьхільда»).